Кубок Крешимира Чосича — хорватский национальный баскетбольный кубок. Впервые был сыгран в 1992 году.

Победители

Результат по клубам

См. также 
 Чемпионат Хорватии по баскетболу

Национальные баскетбольные соревнования
Соревнования по баскетболу в Хорватии